Begg ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Begg (* 1955), schottische Politikerin
 Aubrey Begg (1929–1988), neuseeländischer Politiker
 Chris Begg (* 1979), kanadischer Baseballspieler
 Dale Begg-Smith (* 1985), australischer Freestyle-Skifahrer
 Gary Begg (* 1940), kanadischer Eishockeyspieler
 James T. Begg (1877–1963), US-amerikanischer Politiker
 Jason Begg-Smith (* 1987), australischer Freestyle-Skifahrer
 Varyl Begg (1908–1995), britischer Admiral of the Fleet und Gouverneur von Gibraltar

Siehe auch:
 BEG
 Beeg
 Beck
 BEK